Бромид золота(I) (монобромид золота) — бинарное неорганическое химическое соединение золота с бромом состава AuBr.

Физические свойства 
Лимонно-жёлтые или желтовато-серые (в зависимости от кристаллической структуры) кристаллы. Термически неустойчив.

В воде малорастворим. Растворим в концентрированных водных растворах галогенводородных кислот и галогенидов щелочных металлов.

Кристаллическая структура 
Кристаллическая структура бромида золота(I) известна в двух модификациях.

Модификация с объёмноцентрированной тетрагональной решеткой изоструктурна AuCl. Параметры ячейки: , , угол Au-Br-Au — 92,3°, пространственная группа I41/amd, .

Модификация с примитивной тетрагональной решеткой изоструктурна AuI. Параметры ячейки: , , угол Au-Br-Au — 77°, пространственная группа P42/ncm, .

Химические свойства 
Бромид золота(I) по химическим свойствам сходен с AuCl.

Под воздействием действием света, тёплой воды, слабого нагревания, ацетона, эфира и спирта AuBr, подобно AuCl, либо диспропорционирует, либо отщепляет бром:
 
 

При слабом подогревании взвеси AuBr в растворе KOH образуется тёмно-фиолетовый AuOH.

В концентрированных растворах галогеноводородных кислот и их щелочных солей AuBr растворяется с образованием комплексного, малоустойчивого в присутствии воды аниона [AuHal2]−, относительно стабильного в неводных средах.

С аммиаком, пиридином, триалкилфосфинами, СО и многими другими веществами AuBr образует комплексы.

Синтез 
Бромид золота(I) может быть получен:

 прямым синтезом из простых веществ:
  (реакция начинается уже при комнатной температуре с образованием смеси AuBr3 и AuBr, а выше 60 °С — только AuBr)
 путём неполного термического разложения AuBr3 при контроле температуры и давления (или осторожным восстановлением):
  (выше 250 °С идёт полное разложение на элементы)
 нагреванием Н[AuBr4] в вакууме при 10 °С.

Применение 
Бромид золота(I) используется в одной из схем получения наночастиц золота путём термолиза комплекса AuBr с .

Токсичность 
Как и другие соединения золота, при длительном контакте бромид золота(I) вызывает у человека специфические аллергические дерматиты и экземы, проявляющиеся в виде рецидивирующих папулёзных высыпаний на кистях, предплечьях и лице.

Примечания

Источники 
 
 
 Щукарев С. А., Оранская М. А., Цинциус В. М. Журнал неорганической химии, 1956, 1, вып. 5, 881
 Щукарев С. А. и др. Журнал неорганической химии, 1958, 3, вып. 7, 1478
 
 Золота галогениды
 Ефимов А. И. и др. Свойства неорганических соединений. Справочник. — Л.: Химия, 1983. — С. 120—121

З
Соединения золота